Oltar je lahko:

oltar, struktura, namenjena opravljanju daritev v religiozne namene

Oltar, gora v Martuljški skupini z vrhoma Mali Oltar (2295 mnm) in Veliki Oltar (2628 mnm) 
Oltar, naravni most (1825 mnm) v južnem pobočju Pršivca nad Bohinjskim jezerom